Уиттер, Уи́ттир () — английская фамилия.

Известные носители:
 Уиттер, Джуниор (род. 1974) — британский боксёр.
 Уиттер, Карен (род. 1961) — американская актриса, модель и писательница.
 Уиттер, Полин (1876—1946) — американская гольфистка.

См. также

Примечания